

Anno 
 986 o 986 a.C.

Codici 
 986 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Ascot, nella contea del Berkshire, in Inghilterra

Matematica 
 986 – numero